Щапино — название населённых пунктов в России:

 Щапино — деревня в Савинском районе Ивановской области.
 Щапино — деревня в Чебаркульском районе Челябинской области.
 Щапино — исчезнувший посёлок на Камчатке.